Заозёрное — железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Названа по одноимённому селу, в котором расположена.

Деятельность 

Станция является преимущественно грузовой. По станции предусмотрены небольшие грузовые отправления.

Примечания

Ссылки 
 Тихая в «Транслогисте»
 Расписание поездов по станции Заозёрное в Яндексе
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Станции Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области